Grant puede referirse a:

 Un grant o subvención.

Lugares 
Varios lugares de Estados Unidos:
 Grant, un pueblo en el estado de Alabama. 
 Grant, una ciudad en el estado de Iowa.
 Grant, una ciudad en el estado de Míchigan.
 Grant, una ciudad en el estado de Minnesota.
 Grant, una ciudad en el estado de Nebraska.

Personas 
 Cary Grant, actor británico nacionalizado estadounidense.
 Jaime Grant, futbolista costarricense.
 Frederick Grant Banting, médico canadiense, premio Nobel de Medicina en 1923.
 James Augustus Grant, explorador británico, que utiliza la abreviatura botánica Grant.
 Ulysses S. Grant, presidente estadounidense.

Enlaces externos